Пауки́-тенётники, или теридииды (Theridiidae) — семейство пауков из надсемейства Araneoidea. Насчитывает 2308 современных видов, в том числе известных своей ядовитостью представителей рода Latrodectus, таких как каракурт и чёрная вдова. Для ряда представителей семейства характерен общественный образ жизни. По ископаемым остаткам, известным начиная с юрского периода, описано 187 видов.

Роды 
По состоянию на ноябрь 2015 World Spider Catalog признаёт следующие роды:

 Achaearanea Strand, 1929
 Achaearyopa Barrion & Litsinger, 1995
 Achaeridion Wunderlich, 2008
 Allothymoites Ono, 2007
 Ameridion Wunderlich, 1995
 Anatea Berland, 1927
 Anatolidion Wunderlich, 2008
 Anelosimus Simon, 1891
 Argyrodella Saaristo, 2006
 Argyrodes Simon, 1864
 Ariamnes Thorell, 1869
 Asagena Sundevall, 1833
 Asygyna Agnarsson, 2006
 Audifia Keyserling, 1884
 Bardala Saaristo, 2006
 Borneoridion Deeleman & Wunderlich, 2011
 Brunepisinus Yoshida & Koh, 2011
 Cabello Levi, 1964
 Cameronidion Wunderlich, 2011
 Campanicola Yoshida, 2015
 Canalidion Wunderlich, 2008
 Carniella Thaler & Steinberger, 1988
 Cephalobares O. Pickard-Cambridge, 1870
 Cerocida Simon, 1894
 Chikunia Yoshida, 2009
 Chorizopella Lawrence, 1947
 Chrosiothes Simon, 1894
 Chrysso O. Pickard-Cambridge, 1882
 Coleosoma O. Pickard-Cambridge, 1882
 Coscinida Simon, 1895
 Craspedisia Simon, 1894
 Crustulina Menge, 1868
 Cryptachaea Archer, 1946
 Cyllognatha L. Koch, 1872
 Deelemanella Yoshida, 2003
 Dipoena Thorell, 1869
 Dipoenata Wunderlich, 1988
 Dipoenura Simon, 1909
 Echinotheridion Levi, 1963
 Emertonella Bryant, 1945
 Enoplognatha Pavesi, 1880
 Episinus Walckenaer, in Latreille, 1809
 Euryopis Menge, 1868
 Eurypoena Wunderlich, 1992
 Exalbidion Wunderlich, 1995
 Faiditus Keyserling, 1884
 Glebych Eskov et Marusik, 2021
 Gmogala Keyserling, 1890
 Grancanaridion Wunderlich, 2011
 Guaraniella Baert, 1984
 Hadrotarsus Thorell, 1881
 Helvibis Keyserling, 1884
 Helvidia Thorell, 1890
 Hentziectypus Archer, 1946
 Heterotheridion Wunderlich, 2008
 Hetschkia Keyserling, 1886
 Histagonia Simon, 1895
 Icona Forster, 1955
 Jamaitidion Wunderlich, 1995
 Janula Strand, 1932
 Kochiura Archer, 1950
 Landoppo Barrion & Litsinger, 1995
 Lasaeola Simon, 1881
 Latrodectus Walckenaer, 1805
 Macaridion Wunderlich, 1992
 Magnopholcomma Wunderlich, 2008
 Meotipa Simon, 1894
 Molione Thorell, 1892
 Moneta O. Pickard-Cambridge, 1870
 Montanidion Wunderlich, 2011
 Nanume Saaristo, 2006
 Neopisinus Marques, Buckup & Rodrigues, 2011
 Neospintharus Exline, 1950
 Neottiura Menge, 1868
 Nesopholcomma Ono, 2010
 Nesticodes Archer, 1950
 Nipponidion Yoshida, 2001
 Nojimaia Yoshida, 2009
 Ohlertidion Wunderlich, 2008
 Okumaella Yoshida, 2009
 Paidiscura Archer, 1950
 Parasteatoda Archer, 1946
 Paratheridula Levi, 1957
 Pholcomma Thorell, 1869
 Phoroncidia Westwood, 1835
 Phycosoma O. Pickard-Cambridge, 1879
 Phylloneta Archer, 1950
 Platnickina Koçak & Kemal, 2008
 Proboscidula Miller, 1970
 Propostira Simon, 1894
 Pycnoepisinus Wunderlich, 2008
 Rhomphaea L. Koch, 1872
 Robertus O. Pickard-Cambridge, 1879
 Ruborridion Wunderlich, 2011
 Rugathodes Archer, 1950
 Sardinidion Wunderlich, 1995
 Selkirkiella Berland, 1924
 Sesato Saaristo, 2006
 Seycellesa Koçak & Kemal, 2008
 Simitidion Wunderlich, 1992
 Spheropistha Yaginuma, 1957
 Spinembolia Saaristo, 2006
 Spintharus Hentz, 1850
 Steatoda Sundevall, 1833
 Stemmops O. Pickard-Cambridge, 1894
 Stoda Saaristo, 2006
 Styposis Simon, 1894
 Takayus Yoshida, 2001
 Tamanidion Wunderlich, 2011
 Tekellina Levi, 1957
 Theonoe Simon, 1881
 Theridion Walckenaer, 1805
 Theridula Emerton, 1882
 Thwaitesia O. Pickard-Cambridge, 1881
 Thymoites Keyserling, 1884
 Tidarren Chamberlin & Ivie, 1934
 Tomoxena Simon, 1895
 Wamba O. Pickard-Cambridge, 1896
 Wirada Keyserling, 1886
 Yaginumena Yoshida, 2002
 Yoroa Baert, 1984
 Yunohamella Yoshida, 2007
 Zercidium Benoit, 1977

См. также 
 Phylloneta sisyphia
 Argyrodes colubrinus

Примечания 

 
Семейства паукообразных